Överpostdirektör var titeln för det svenska postverkets högste chef under tiden 1697–1850.

Lista
 1697–1702  Samuel Åkerhielm, d.ä. (1639–1702)
 1702–1713  Johan Schmedeman (1653–1713)
 1713–1715  Samuel Barck (1662–1743)
 1715–1737  Henrik Bunge (1672–1737)
 1737–1743  Johan Fredrik von Schantz (1680–1743)
 1743–1759  Leonard von Klinckowström (1685–1759)
 1759–1791  Mathias von Benzelstierna (1713–1791)
 1791–1809  Ulric Gustaf Franc (1736–1811)
 1809–1812  Carl Lagerbring (1751–1822)
 1812  (t.f.)  Schering Rosenhane (1754–1812)
 1812–1829  Fredrik Wilhelm Carpelan (1778–1829)
 1829–1830  Carl David Skogman (1786–1856)
 1830–1831  Berndt Magnus Stackelberg (1788–1833)
 1831–1832  Carl David Skogman (1786–1856)
 1832–1836  Elias Lagerheim (1791–1864)
 1836–1837  Berndt Wilhelm Fock (1764–1837)
 1837–1844  Gustaf Peyron (1783–1852)
 1844–1845  Axel Wilhelm Grundelstierna (1789–1857)
 1845–1850  Hugo Adolf Hamilton (1802–1871)

Titlar i statsförvaltning